Bluff City (Arkansas)

 Bluff City (Kansas)
 Bluff City (Tennessee)

Desambiguações de topônimos